

Skupine 

Nakon ždrijeba, klubovi su smješteni u sljedeće skupine:

Natjecanje po skupinama

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Četvrtzavršnica 

1. susreti

uzvratni susreti

Poluzavršnica 

Final Four se igra u Rijeci 22. i 23. svibnja.

Borba za medalje 

 Za treće mjesto
 Za prvo mjesto

2008-09